Пара́скевія — українське ім'я, народна форма імені Параскева
 Свята Параскевія Сербська
 Свята Параскевія Іконійська (П'ятниця)